Алексе́й Гро́мов:
 Громов, Алексей Абрамович (1926—2012) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.
 Громов, Алексей Алексеевич (род. 1960) — российский политик.
 Громов, Алексей Матвеевич (1888—1937) — русский прозаик и журналист, художник-график.
 Громов, Алексей Николаевич (1911—1987) — Герой Советского Союза.